OY steht für:

 Jemen nach dem ICAO-Code
 Omni Air International US-amerikanische Charterfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Dänemark, einschließlich Grönland

OY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Irland: County Offaly/Uíbh Fhailí

Oy steht für:

 Oy (Band), Schweizer Elektro-Musik-Duo
 Osakeyhtiö, das finnische Wort für Aktiengesellschaft, siehe Aktiengesellschaft (Finnland)
 Oy (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 eine Wüstung im Landkreis Osterode am Harz, siehe Oy (Wüstung)
 ein Charakter aus Stephen Kings Buchzyklus Der Dunkle Turm

Siehe auch:
 Omikron-Ypsilon-Ligatur
 Oÿ
 Oey

OY